Federico Rossi – ingegnere e professore universitario italiano
Federico Rossi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Federico Rossi – cantante italiano ex membro del duo Benji & Fede
Federico Rossi - attore italiano